Lazareva kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Kupol Lazareva, 
 Lazareva (hav), 

Robotskapade Antarktisförgreningar